Le mot Yuma peut renvoyer à :

Peuple et sa culture 
 les Yuma ou Yuman, Amérindiens originaires de Basse-Californie (Mexique) parlant les langues yumanes.
 le yuma, l'une des langues yumanes.
 Yuma, un prénom nord-amérindien.
 Les Yumas est l'autre nom donné au peuple indigène du Brésil des Jumas.

Localités 
 les , deux subdivisions administratives des États-Unis, le comté de Yuma en Arizona et le comté de Yuma au Colorado.
 Yuma, une ville de l'Arizona.
 Yuma, une ville du Colorado.
 Yuma, une ville de la République dominicaine ;
 Yuma, une localité de la paroisse civile de Güigüe de la municipalité de Carlos Arvelo dans l'État de Carabobo au Venezuela.

Autre 
 Yuma, revue de bande dessinée française publiée par les Éditions Lug.
 Yuma, webmag féminin français qui promeut la diversité. Magazine sorti en , qui traite de mode, de culture, de beauté et d'actualité.
  pour Yuma, western sorti en 1957 ;
  pour Yuma, western sorti en 2007, remake du précédent ;
 , téléfilm américain de Ted Post sorti en 1971 ;
 La Yuma, film tourné au Nicaragua par Florence Jaugey et sorti en 2010 ;
 Yuma, film polonais réalisé par Piotr Mularuk en 2012 ;
 Trois Cavaliers pour Fort Yuma, film italien western spaghetti de Giorgio Ferroni sorti en 1966.
 
Homonymie de toponyme